Deva může znamenat:
 Deva – město v Rumunsku
 Deva – ISO 15924 kód indického písma dévanágarí
 Deva (značka) – značka cukrovinek vyráběná v Trebišově
 Deva (tyčinka) – čokoládová tyčinka s rumovou příchutí

Související články 

 Déva (rozcestník)